Weineck bezeichnet
 die Burg Weineck in Bozen
 Weineck Cobra & Motorenbau, deutscher Automobilhersteller

Weineck ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Weineck (1900–1944), deutscher Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer
 Franz Weineck (1839–1921), deutscher Archäologe, Gymnasialdirektor und Heimatforscher

 Hans Weineck (1926–2011), deutscher Arbeiterfunktionär und Autor
 Jürgen Weineck (1941–2020), deutscher Sportprofessor und Buchautor
 Ludwig Weineck (1809–1884), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Weinek
 Weinegg
 Weinecke